Чемпионаты Монголии по шахматам проводятся с 1948 г. Организатором соревнования выступает Монгольская шахматная федерация (). Женские чемпионаты страны проводятся с 1954 г.

Наибольшее количество побед в национальных чемпионатах имеет Б. Хатанбаатар, выигравший в период с 1991 по 2005 гг. 8 турниров. Ж. Лхагва выиграл 6 чемпионатов. По 4 победы в активе Л. Мягмарсурена, Ц. Батчулууна и Б. Гундаваа, еще несколько шахматистов выиграли 3 чемпионата страны.

Среди женщин лидером по количеству завоеванных чемпионских титулов является Ц. Батцэцэг, с 1989 по 1997 гг. выигравшая 7 турниров. 6 титулов выиграла Г. Хулгана, 5 — Б. Анхчимэг.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 

 Список чемпионов Монголии на сайте национальной шахматной федерации

Национальные чемпионаты по шахматам
Шахматы в Монголии